Камки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Камки — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Камки — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.

См. также 
 Камка